Eisenwerk bezeichnet:
 Eisenwerk, Anlage zur Erzeugung von Roheisen und Stahl aus Eisenerz
 Eisenwerk St. Aegyd, Ortslage von St. Aegyd am Neuwalde, Niederösterreich, Österreich
 Eisenwerk (Gemeinde St. Martin), Ortsteil von St. Martin, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Eisenwerk, bis 1938 Ruhden, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Ruda (Miłki), Siedlung im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Eisenwerk Brühl, eine Gießerei im rheinischen Brühl